Kroll - polski film w reżyserii Władysława Pasikowskiego
 kroll – sprzęt sportowy, urządzenie zaciskowe stosowane we wspinaczce i speleologii
 Henryk Kroll – poseł mniejszości niemieckiej w Polsce